Ландите (, от галски Landa – пустош) е низина в югозападната част на Франция, представляваща най-ниската и равна част на обширната Гаронска низина. Простира се на около 230 km, покрай бреговете на Бискайския залив, между долните течения на реките Гарона (с естуара Жиронда) на североизток и Адур на юг. Има форма на равностранен триъгълник с обърнат връх на изток. Низината е изградена от дебели кварцови пясъци с мощност 20 – 60 m, съдържащи на дълбочина 0,2 – 1 m, пласт от водонепропусклив железист пясъчник (ортщейн) способстващ натрупването и задържането на повърхностните води. Ландите са отделини от морския бряг от полоса от високи до 80 – 100 m пясъчни дюни, у източното подножие на които има ивица от меридионално разположени езера (Сустон, Бискарос е Парантис, Казо е Сангине, Аркашон и др.). До края на 19 век Ландите са представлявали силно заблатена, обширна и слабо усвоена пустош. След това са извършени залесителни дейности – главно борови гори и частично са усвоени за земеделие – основно царевица. Разработват се нефтени находища (Парантис ан Борн) и добив на естествена смола.

Източници 

Низини във Франция
Низини в Европа